Hypostominae – najliczniejsza w gatunki podrodzina sumokształtnych ryb z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), szeroko rozprzestrzeniona na obszarach Ameryki Południowej i bardzo zróżnicowana morfologicznie i ekologicznie. Jej skład rodzajowy ulegał wielu zmianom w miarę postępu badań i nadal nie jest stabilny. W 2004 J. W. Armbruster zaproponował włączenie do Hypostominae rodzajów zaliczanych wcześniej do podrodziny Ancistrinae – w obrębie Hypostominae przyjęły rangę plemienia Ancistrini.

Zasięg występowania 
Wody słodkie Ameryki Południowej (z wyjątkiem Chile) oraz Panama. Większość gatunków zasiedla strefę tropikalną.

Systematyka i filogeneza 
Pozycja podrodziny Hypostominae w obrębie zbrojnikowatych:

W wyniku licznych analiz morfologicznych oraz badań molekularnych rodzaje zaliczane do tej podrodziny pogrupowane są pod kątem przypuszczalnego pokrewieństwa następująco:

Powyższy kladogram nie obejmuje rodzajów utworzonych po opublikowaniu pracy w 2015 roku. Są to: Araichthys i Pseudoqolus.

Typem nomenklatorycznym podrodziny jest Hypostomus.

Przypisy